Апертура 2017 () — первая половина 75-го профессионального чемпионата Мексики по футболу (сезона 2017/18) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 22—23 ноября, а ответные состоялись 25—26 ноября.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 29—30 ноября, а ответные состоялись 2—3 декабря.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 7 декабря, а ответный состоялся 10 декабря.

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2017/2018 на rsssf.com

2017
Мексика
Спорт в Мексике в 2017 году